Ива́н Карпи́нский: Карпинский, Иван Гаврилович (1833—1898) — русский врач.
 Карпинский, Иван Ефимович (1838—не ранее 1880) — отставной подполковник русской императорской армии.
 Карпинский, Иоанн Константинович (1872—1937) — член IV Государственной думы от Волынской губернии, священник.